Franciaország
Villanova, település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Villanova d’Albenga, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében
Villanova sull’Arda, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Villanova d’Ardenghi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Villanova d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Villanova del Battista, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
Villanova Biellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Villanova di Camposampiero, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Villanova Canavese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Villanova del Ghebbo, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében
Villanova Marchesana, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében
Villanova Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Villanova Mondovì, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Villanova Monteleone, település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében
Villanova del Sillaro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Villanova Solaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Villanova Solaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Villanova Truschedu, település Olaszországban, Szardínia régióban, Oristano megyében
Villanova Tulo, település Olaszországban, Szardínia régióban, Cagliari megyében

 Spanyolország
Villanova, község Spanyolországban, Huesca tartományban